1998 Голяма награда на Великобритания е 49-о за Голямата награда на Великобритания и девети кръг от сезон 1998 във Формула 1, провежда се на 12 юли 1998 година на пистата Силвърстоун близо до град Силвърстоун, Великобритания.

Репортаж 
Това състезание е спечелено от Михаел Шумахер в спорни обстоятелства. Състезанието се провежда на същия ден както и Световното първенство по футбол същата година.

Класиране

Квалификация

Състезание

Класиране след състезанието 

 Генерално класиране при пилотите

 Генерално класиране при конструкторите

Източници 
 

Голяма награда на Великобритания